

Patronyme 
Le nom de Comstock est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Andrew Comstock (1794-1864), médecin et professeur d’élocution américain ;
 Anna Botsford Comstock (1854-1930), entomologiste, illustratrice et pédagogue américaine ;
 Cyrus Ballou Comstock (1831-1910), général de l'Union lors de la guerre de Sécession ;
 John Henry Comstock (1849-1931), entomologiste américain ;
 John Lee Comstock (1789-1858), chirurgien, éditeur et pédagogue américain.

Toponyme 

 Comstock, ville américaine dans le Minnesota.

Homonymie de patronyme